Tesařík je zdrobnělina slova tesař, krom toho může znamenat:

 brouk z čeledi tesaříkovití (Cerambycidae)
 Tesařík alpský (Rosalia alpina)
 Tesařík dubový (Plagionotus arcuatus)
 Tesařík dvoupásovaný (Rhagium bifasciatum)
 Tesařík krovový (Hylotrupes bajulus)
 Tesařík obecný (Stictoleptura rubra)
 Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)
 Tesařík piluna (Prionus coriarius)
 Tesařík pižmový (Aromia moschata)
 Tesařík zavalitý (Ergates faber)

Příjmení osob 
 Antonín Tesařík (* 1960) – český politik
 David Tesařík – český hokejista
 Dušan Tesařík (* 1976) – český fotbalista
 Jana Tesaříková (* 1982) – česká výtvarnice, kytaristka a fotografka
 Martin Tesařík (* 1954) – český politik
 Mojmír Tesařík (1930–2008) český hokejista
 Pavel Tesařík – český klavírista
 Radim Tesařík (* 1974) – český hokejista
 Richard Tesařík – více osob
 Štěpán Tesařík (* 1978) – český atlet, syn zpěváka Richarda a vnuk generála Richarda
 Vladimír Tesařík (1947–2003) – český zpěvák, syn generála Richarda Tesaříka, bratr zpěváka Richarda Tesaříka a strýc atleta Štěpána Tesaříka

Podobná příjmení 
 Tesař
 Tesárek

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení